Владимир Тимофеевич Васильев:
 Васильев, Владимир Тимофеевич (1883 — ?) — подполковник Российской императорской армии; участник Первой мировой войны.
 Васильев, Владимир Тимофеевич (1927/1928 — 199?) — советский футболист. Примечания